Die 1. Amateurliga Nordbaden 1955/56 war die sechste Saison der 1. Amateurliga im Fußball in Nordbaden – dem Vorläufer der heutigen Verbandsliga Baden. Nordbadischer Amateurmeister wurde zum dritten Mal in Folge der TSV Amicitia Viernheim. In der Aufstiegsrunde zur II. Division gegen die anderen vier süddeutschen Meister belegte Viernheim nur den dritten Platz.

Die TSG Rohrbach, der FC Neureut und Germania Friedrichsfeld mussten in die 2. Amateurliga absteigen. Aufsteiger für die folgende Saison waren der SV Schwetzingen und der VfR Pforzheim.

Abschlusstabelle

Weblinks 
 Amateurliga Nordbaden 1955/56 bei f-archiv.de
 Amateurliga Nordbaden 1955/56 auf ASC-Neuenheim.de

1955
Fußballsaison 1955/56